Чуреа има више значења:

 Чуреа (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Чуреа (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Чуреа (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији